Lama — mistura pastosa de terra e água

Toponímia
 Lama (Alta Córsega) — comuna francesa
 Lama (Barcelos) — freguesia portuguesa
 Lama (Santo Tirso) — freguesia portuguesa
 Lama (Galiza) — município da Galiza, Espanha

Outros usos
 Lama (budismo) — mestre espiritual do budismo
 Lhama — animal dos Andes, chamado lama em português europeu
 Lama (banda) — banda de punk rock finlandesa

Desambiguações de topônimos